Graben je toponim oz. ime več naselij in vodotokov:

Naselja z imenom Graben v Sloveniji  
 Graben, naselje v Občini Ribnica
 Graben, Kamnik, predel Kamnika (z Želeniškim postajališčem Kamnik Graben)
Graben, Novo mesto (vas ob Krki, zdaj je del naselja Novo mesto)
Graben, predel Ljubljane (»Na grabnu«) ob Zoisovi cesti (med Križankami in Krakovim) kjer je bil nekoč obrambni jarek (»graben«) pred mestnim obzidjem Novega trga zahodno od Ljubljanice oz. Šenjakobskega mostu. Tam je bila nekoč osnovna šola Na Grabnu, zdaj pa je Fakulteta za arhitekturo.
Graben, del vasi Lancovo ob desnem bregu Save pri mostu proti Radovljici
Graben, del vasi Mošnje
Graben, zaselek ob potoku Brestanica
Graben, zaselek vasi Beli Potok pri Frankolovem
Dolgi graben
Lesjakov graben, zaselek pri Podsredi
Velun(j)ski Graben, zaselek, del naselja Podgorje v Občini Slovenj Gradec

v zamejstvu 
 Graben, pri Kazazah, nem. Graben, občina Dobrla vas, poštna št. 9125 Sinča vas
 Graben, pri kraju Sulz na avstrijskem Štajerskem
 Graben, zaselek pri Delnicah na Hrvaškem 
Senčni Graben (nem. Schinzengraben) na avstrijskem Koroškem 
Tvimberški graben (Twimberger Graben) na avstrijskem Koroškem

Seznam grabnov v Sloveniji (in zamejstvu) 

Antonski graben
Barbarski graben  
Bavhov graben
Bedenov graben 
Beli Graben (Jesenica) 
Beli graben
Benšetov graben
Berečanov graben 
Berinjski graben
Bistri graben, potok, ki se v Kozjem izliva v Bistrico
Bistriški graben
Bitenjski graben 
Blatni graben
Brezovški graben
Brstniški graben
Brunški graben 
Brzinski graben
Bučanov graben
Bukovravenski graben
Ciglerjev graben 
Čehov graben
Črni graben (razločitev)
Dešenski graben
Dolski graben
Drkov graben
Ebnikov graben
Fluderski graben
Gašpirčev graben
Globaški graben
Globoki graben
Goriški graben
Graben (potok) (Gabernica)
Graben pri vasi Mošnje
Grabnarjev graben (2)
Gradiški graben
Gramoznica Graben, Radovljica
Graški graben
Grdi graben
Griljčev graben
Grilov graben
Hajnžev graben (Hainschgraben)
Hrastnikov graben (Krabniggraben)
Hudi graben /Veliki in Mali Hudi graben
Hudičev graben (Zlodejev graben)
Hudinov graben
Jančkov graben
Janezov graben
Jasenski graben
Javniški graben
Jelenkov graben
Jelenski graben
Jernejčkov graben
Joštov graben
Jožetov graben
Jugov graben (Trbovlje)
Jurežev graben
Juvanjski graben
Kačji graben
Kapusov graben
Kladenski graben
Klemucov graben
Konjski graben (2)
Koritnikov graben
Kotliški graben
Kosov graben
Kozlov graben
Kraljev graben
Krmeljev graben
Kunetov graben
Kurji graben
Kušljanov graben
Lahov graben
Lakovnikov graben
Ledinski graben
Lešnikov graben
Lipni graben, Pišnica 
Lovniški graben
Ložekarjev graben
Lukenjski graben
Macesnov graben
Mačkov graben
Maharjev graben
Majerjev graben
Mali graben
Malnarjev graben
Markovski graben
Martižev graben
Medvedji graben
Medvedov graben
Mirnov graben
Mislinjski graben (Laški graben)
Mostni graben
Murnov graben
Naborjetski graben
Nackov graben
Naratov graben
Novaški graben
Peceljev graben
Petkov graben
Poharjev graben
Potočnikov graben
Potoški graben 
Potoški graben (Paka) 
Potrebuježev graben
Prčkov graben
Prešnikov graben
Prevalov graben
Radkovski graben
Ravbarjev graben
Rebrnikov graben
Redenov graben
Rehtorčev graben
Repinčev graben
Repov graben
Revsov graben
Ridlov graben
Rigelnov graben
Rihtarjev graben
Rimski graben
Rjavčev graben
Robnikov graben
Rogačnikov graben
Rovtarjev graben
Robičev graben
Rubičev graben
Rušev graben, Pišnica
Slabetov graben
Slatnarjev graben
Smrečji graben
Srednji graben
Starovrhniški graben
Strmi graben
Suhadolski graben
Suški graben
Šalčkov graben
Šentanski graben
Šentviški graben
Šmarjetni graben
Šošnarjev graben
Špornov graben
Štefanov graben
Tamackov graben
Tesen graben
Tofov graben
Tominčev graben (Tominčev potok, Mošenik) 
Tratnikov graben
Trbiški graben
Trniški graben
Turkov graben
Urbančev graben
Vabučnikov graben
Veliki graben (Barje)
Veliki graben (Radomlja)
Verdovnikov graben
Videnski graben
Viltuški graben
Višarski graben (Rio Lussari)
Vnajnarski graben
Vršni graben
Zalarški graben
Žagarjev graben
Žerovnikov graben

Glej tudi 

 cestni graben
 Grad Graben pri Novem mestu
 Herren von Graben/vitezi Grabenski s Kamna
 Grabnarica in Grabnarica (Mavelščica) 
greben
grapa
graba (Hramška graba, Fuks graba, Gubova graba, Kačja graba-Kostanjevica, Kamniška graba, Kovačeva graba, Kunovska graba, Graba Noršinci, Nunska Graba, Rinčetova Graba, Slatinska graba, Viltužnikova graba)
globača (Glažutnica, Turičnica, Mislinjski graben)
potok
kanal
jarek
kanjon
prekop
soteska
draga